Оо́на Ка́усте (; род. 4 января 1988, Эспоо, Финляндия) — финская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

На  — скип и четвёртый сборной Финляндии.

Одна из самых успешных кёрлингисток Финляндии, в различных чемпионатах страны (среди юниоров, среди женщин, среди смешанных команд и смешанных пар) завоевала более 20 титулов и призовых мест..

Также работает и как тренер, в числе прочего и сборных команд: в частности, была тренером мужской сборной Финляндии на .

Достижения 
Кёрлинг
 : бронза ().
 : золото (2010—2011, 2011—2012, 2012—2013, 2013—2014, 2014—2015, 2016—2017, 2017—2018, 2018—2019), серебро (2008—2009, 2009—2010), бронза (2007—2008, 2015—2016).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (2006).
 : золото (2007, 2008).
Кёрлинг (смешанные команды)
 Чемпионат Европы среди смешанных команд: бронза (2012).
 : золото (2012), серебро (2009, 2011), бронза (2010).
Кёрлинг (смешанные пары)
 : золото (2016, 2016—2017), серебро (2010), бронза (2008, 2009, 2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 14 лет, со своим отцом Тимо Каусте (), также известным в Финляндии кёрлингистом (он до сих пор принимает участие в крупных национальных и международных турнирах среди ветеранов — например, играл в чемпионате мира среди ветеранов 2014).

Брат Ооны, Аку Каусте — один из самых титулованных финских кёрлингистов, тренер по кёрлингу, играет в числе прочего и в мужской сборной Финляндии, а в кёрлинге для смешанных команд (mixed curling) Аку и Оона в составе сборной Финляндии выиграли бронзовую медаль на чемпионате Европы 2012.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Тренеры по кёрлингу Финляндии